Griveau peut désigner :

Toponyme 

 , lac canadien.

Patronyme 

 Benjamin Griveaux (1977-), homme politique français.
 Georges Griveau (1863-1943), peintre français.
 Louis-Nicolas Griveau (1743-1823), homme politique français.

Homonymie de patronyme